Ла Гвасимиља има више значења:

 Ла Гвасимиља (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Гвасимиља, Вината (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику